Josè Aleixo Ribeiro da Silva, noto come Zé Baiano – brigante cangaceiro brasiliano
 José Leonardo Ribeiro da Silva – calciatore brasiliano
 José Vitor Rodrigues Ribeiro da Silva, noto come Zé Vitor – calciatore brasiliano